Reposaari kan syfta på:

Reposaari (del av en ö), del av en ö i Libelits, 
Reposaari (ö i Mellersta Finland), ö i Joutsa,  (4 ha)
Reposaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,74, long 28,97), ö i Nyslott,  (8 ha)
Reposaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,67, long 31,15), ö i Ilomants,  (2 ha)
Reposaari (ö i Kajanaland, Kajana), ö i Sotkamo,  (0 ha)
Reposaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu), ö i Kuhmo,  (2 ha)
Reposaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,81, long 29,89), ö i Kontiolax,  (0 ha)
Reposaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,71, long 28,69), ö i Outokumpu,  (0 ha)
Reposaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,24, long 29,32), ö i Juga,  (1 ha)
Reposaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,45, long 31,12), ö i Ilomants,  (1 ha)
Reposaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,91, long 30,74), ö i Ilomants,  (2 ha)
Reposaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,94, long 30,62), ö i Ilomants,  (1 ha)
Reposaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,76, long 28,92), halvö i Kuusamo, 
Reposaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,87, long 29,05), ö i Kuusamo,  (1 ha)
Reposaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,47, long 28,78), ö i Taivalkoski,  (19 ha)
Reposaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,10, long 28,78), ö i Enonkoski,  (2 ha)
Reposaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel), ö i Puumala,  (1 ha)
Reposaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,58, long 30,39), ö i Joensuu,  (1 ha)
Reposaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,03, long 27,37), ö i Kuopio,  (17 ha)
Reposaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,94, long 27,62), ö i Kuopio,  (11 ha)
Reposaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,30, long 29,48), ö i Rääkkylä,  (46 ha)
Reposaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,19, long 29,70), ö i Rääkkylä,  (2 ha)
Reposaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,39, long 29,93), ö i Joensuu,  (59 ha)
 Reposaari – finskt namn på en ö och stadsdel i Björneborg, se Räfsö, Björneborg,